Залесно-Чулково — деревня в Кораблинском районе Рязанской области, центр Яблоневского сельского поселения.

В деревне проживает 247 постоянных жителей. Находится в 20 км к юго-западу от города Кораблино. Рядом находятся сады СПК (совхоза) Октябрьский.

В 1500-х годах селение принадлежало известным в тех местах Чулковым.

В начале 1930-х годах был основан Залесно-Чулковский сушильный завод Кораблинского районного пищевого комбината, образован посёлок сушильного завода. На заводе сушили картофель, яблоки, производили яблочную пасту, которую поставляли на кондитерские фабрики.

В конце 1930-х годов близ деревни Залесно-Чулково был образован совхоз «Вторая пятилетка» он имел 181 гектар земли для разведения семечковых и 23 гектара с плодовыми деревьями. В 1943 году совхозу был передан Залесно-Чулковский сушильный завод Кораблинского райпищекомбината. На протяжении войны совхоз производил продукты которые поставляли в госпитали раненым и в детские дома.

Жители посёлка совхоза вместе с жителями Залесно-Чулково, Залесно-Чулковского сушильного завода и Неделинского хутора входили в состав колхоза «Искра».

Позже территории посёлков совхоза «Вторая пятилетка» и Залесно-Чулковского сушильного завода вошли в состав деревни Залесно-Чулково.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кораблинского района